Ниса:

Топонимы 
 Ниса — древний город в Туркменистане.
 Ниса (Лужицкая Ниса, Нейсе) — река в Чехии, Польше и Германии, левый приток Одры.

Футбольный клуб 
 «Ниса» — футбольный клуб Туркменистана.

Космические тела
 (44) Ниса — астероид Главного пояса.

Машины 
 «Ниса» — марка польских автофургонов и микроавтобусов, выпускавшихся в 1957—1994 годах.

Имя 
 Ниса (II век до н. э.) — селевкидская принцесса, жена царя Понта Фарнака I.
 Ниса (II век до н. э.) — понтийская принцесса, жена царя Каппадокии Ариарата V
 Ниса (I век до н. э.) — каппадокийская принцесса, жена вифинского царя Никомеда IV.
 Ниса (I век до н. э.) — дочь вифинского царя Никомеда IV.
 Ниса (? — 63 год до н. э.) — понтийская царевна, младшая дочь Митридата VI Евпатора

См. также 
 Нисса
 Нисе (значения)
 Ныса
 Нейсе